Hornef ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hornef (* 1931), deutscher Manager
 Ingrid Hornef (* 1940), deutsche Bildhauerin, Installationskünstlerin, Kuratorin und Malerin